R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece — седьмой студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg, вышедший 16 ноября 2004 года на лейблах Doggystyle Records, Star Trak Entertainment и Geffen Records. Работа над альбомом шла с 2003 по 2004 год. Продюсерами альбома стали The Neptunes, The Alchemist, Lil Jon, Hi-Tek, Warryn Campbell, и L.T. Hutton.

Альбом дебютировал под номером шесть в чарте Billboard 200, продав 225000 копии в первую неделю продаж. После выпуска, альбом R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece получил разные отзывы от музыкальных критиков.

Список композиций 

 Использованные семплы
 "I Love to Give You Light" — "I Come That You Might Have Life" исполненный Andrae Crouch Singers, и "The Greatest Love of All" исполненный Eddie Murphy.
 "Drop It Like It’s Hot" — "White Horse" исполненный Laid Back.
 "Can I Get a Flicc Witchu" — "One for the Treble (Fresh)" исполненный Davy DMX.
 "Ups & Downs" — "Love You Inside Out" исполненный Bee Gees.
 "The Bidness" — "Think (About It)" исполненный Lyn Collins, "Runnin" исполненный Edwin Starr, "Richard Pryor Dialogue" исполненный Richard Pryor, и "Cinderfella Dana Dane" исполненный Dana Dane.
 "Let’s Get Blown" — "Watching You" исполненный Slave.
 "No Thang on Me" — "No Thing on Me (Cocaine Song)" исполненный Curtis Mayfield, и "All Around the World" исполненный Lisa Stansfield.

Синглы

Семплы 

 «No Thang on Me»
 Curtis Mayfield — «No Thing on Me (Cocaine Song)»
 Lisa Stansfield — «No Thing on Me (Cocaine Song)»
 «Can I Get a Flicc Witchu»
 Davy DMX — «One for the Treble (Fresh)»
 «Drop It Like It's Hot»
 Laid Back — «White Horse»
 «I Love to Give You Light»
 Andrae Crouch Singers — «I Come That You Might Have Life»
 Eddie Murphy — «The Greatest Love of All»

 «Let's Get Blown»
 Slave — «Watching You»
 «The Bidness»
 Lyn Collins — «Think (About It)»
 Edwin Starr — «Runnin'»
 Richard Pryor - «Richard Pryor Dialogue»
 Dana Dane — «Cinderfella Dana Dane»
 «Ups and Downs»
 Bee Gees — «Love You Inside Out»

Чарты

Примечания 

Альбомы Snoop Dogg
Альбомы, спродюсированные Лилом Джоном
Альбомы, спродюсированные The Neptunes
Альбомы Doggystyle Records
Альбомы Geffen Records
Альбомы Star Trak Entertainment